

Geografia

 Fiandre – regione del Belgio
 Provincia delle Fiandre Occidentali – provincia nella regione delle Fiandre
 Provincia delle Fiandre Orientali – provincia nella regione delle Fiandre

 Fiandre francesi – parte del dipartimento del Nord nella regione Nord-Passo di Calais

 Fiandre zelandesi – parte della provincia della Zelanda

Storia
 Fiandra – regione storica che occupa la fascia costiera del Mare del Nord tra la Francia e i Paesi Bassi
 Contea delle Fiandre – stato feudale in parte del Regno di Francia e in parte del Sacro Romano Impero e successivamente facente parte dei Paesi Bassi meridionali
 Fiandra imperiale - parte minoritaria della Contea delle Fiandre che ricadeva sotto la giurisdizione del Sacro Romano Impero
 Fiandra reale - parte maggioritaria della Contea delle Fiandre che ricadeva sotto la giurisdizione del Regno di Francia
 Fiandra degli Stati – territorio delle generalità della Repubblica delle Sette Province Unite

Pagine correlate 

Flanders
Fiandra (disambigua)